Васи́лий Петро́вич Ники́тин:
 Никитин, Василий Петрович (1885—1960) — российский дипломат и ориенталист.
 Никитин, Василий Петрович (1893—1956) — советский учёный-электротехник, академик АН СССР.